Валентин () — мужское имя латинского происхождения:

Персоналии, известные по имени 
 Святой Валентин.
 Валентин (? — 827) — папа римский (827).
 Валентин — гностик II века.

 Валентин Бескостный (1843—1907) — французский танцовщик канкана.
 Валентин Горбатый (ок. 1485—1521) — князь Ратиборский.
 Валентин Интерамнский, священномученик III века.

 Валентин (Мищук) (род. 1940) — архиерей Русской православной церкви на покое, бывший митрополит Оренбургский и Саракташский.
 Валентин (Русанцов) (1939—2012) — глава Российской православной автономной церкви.

Псевдонимы
 Валентин З. — советский писатель-фантаст.
 Валентин Зэка (1927—1982) — поэт, советский диссидент, бывший политзаключённый.

Фамилия 
 Валентин, Барбара (1940—2002) — австрийская актриса.
 Валентин, Габриэль Густав (1810—1883) — немецко-швейцарский физиолог.
 Валентин, Зарек (род. 1991) — американский футболист.
 Валентин, Карл (1882—1948) — немецкий комик и кабаретист
 Валентин, Оскар (род. 1994) — испанский футболист
 Валентин, Лидия (род. 1985) — испанская тяжелоатлетка
 Валентин, Пауло, также известный как Паулиньо Валентин (1932—1984) — бразильский футболист.
 Валентин, Эрих (1906—1993) — немецкий музыковед.
 Гомес Валентин, Мария (1896—2011) — бразильская долгожительница, старейший верифицированный житель Земли с 4 ноября 2010 года.

Другие значения 
 Валентин — село в Приморском крае.
 Валентин — бухта Японского моря, Приморский край.
 «Валентин» — триллер американского писателя Тома Саважа.
  — фильм 2002 года.
 Валентин-Жентил — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.

См. также 
 Валентин и Валентина
 Валентинка (значения)